Kimia är ett släkte av tvåvingar. Kimia ingår i familjen stickmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stickmyggor
Kimia